Грузинская православная церковь — является одной из основных частей православного христианства в Азербайджане. Грузинские церкви в Азербайджане, а именно в районах Балакан, Закатала и Гах, находятся под юрисдикцией епархии Кахская и Курмухская.

Список церквей и монастырей

См. также 
 Православие в Азербайджане

Примечания

Ссылки 

 Исторические памятники Южного Кавказа: Грузинские церкви в Азербайджан — maps.Nekeri.net
 Georgian monasteries in Azerbaijan — Georgianjournal.Ge
 Georgian Churches in Azerbaijan — GeorgiaToday.Ge
 LITURGY SERVED IN GEORGIAN CHURCH IN AZERBAIJAN FOR FIRST TIME IN 100 YEARS — OrthoChristian.Com

Грузинская православная церковь